La 102ª edizione del massimo campionato italiano di tamburello si è svolta nel 2013 ed è stata vinta dal Callianetto.

Classifica stagione regolare 

Legenda: 
      Ai play-off
      Retrocessa in Serie B 2014

Playoff

Tabellone

Campione 
Callianetto(11º titolo)

Voci correlate
 Campionato italiano di tamburello

 

2013